Typ Y oder Type Y steht für:

 Typ Y (Schiffstyp), britischer Frachtschiffstyp
 UIC-Typ Y, Reisezugwagentyp, siehe UIC-Reisezugwagentypen #UIC-Typ Y
 Renault Type Y, Automodell

Abkürzung